L'édition 2002 du tournoi de Delray Beach s'est déroulée du 4 au  sur dur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Delray Beach

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Delray Beach
ATP 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Sport en Floride en 2002
Tennis en mars 2002